Fernando Di Leo (1932-2003), réalisateur, scénariste et acteur italien,
 Lia Di Leo (1931-), actrice italienne.